Los antiarcos (Antiarchi, “ano opuesto”) es el segundo orden más extenso de los placodermos conocidos, después de Arthrodira. El nombre del orden fue acuñado por Edward Drinker Cope hacia frente, que al examinar algunos fósiles que él pensó eran tunicados acorazados relacionados con Chelysoma, pensó equivocadamente que el la órbita del ojo era la boca, y que la abertura para el sifón anal estaba en el otro lado del cuerpo, en vez de tener sifones orales y anales juntos en un extremo.

Las partes delanteras de sus cuerpos estaban pesadamente acorazadas, al punto de asemejarse literalmente a una caja con ojos, mientras que las partes posteriores - a veces con escamas, a veces desnudas - presentaban un aspecto a menudo sinuoso, particularmente en las últimas formas. El par de aletas pectorales estaban modificadas en un par similar a unas pinzas o miembros de artrópodos. En las formas primitivas, por ejemplo Yunnanolepis, los miembros eran gruesos y cortos, mientras que en formas avanzadas, por ejemplo Bothriolepis, los miembros eran largos y tenían como articulaciones similares al codo. La función de los miembros todavía no se entiende bien, pero la mayoría presume que ayudaron a sus dueños a tirarse a través del substrato, así como permite que sus dueños se entierren en el substrato marino.

Filogenia 
Un cladograma basado en el estudio de Jia et al. (2010):

Línea temporal de los géneros

Enlaces externos 
 Revisión de Antiarchi en Paleos (en inglés)

Referencias 

Long, John A. The Rise of Fishes: 500 Million Years of Evolution Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996.  ISBN 0-8018-5438-5